Juncia redonda puede referirse a:
 El nombre común de la planta Cyperus rotundus;
 El nombre común de la planta Eleocharis palustris.